Сокращения D1, D01, D.I, D.1 или D-1 могут обозначать:

Наука и техника
 D-1 (Sony) — старый формат цифровой видеозаписи;
 D1 Tower — 80-этажный жилой небоскрёб в Дубае;
 АТХ код D01 — код классификатора АТХ противогрибковых препаратов для лечения заболеваний кожи, см. также АТХ-D;
 Дофаминовый рецептор D1;
 Гаплогруппа D1 — гаплогруппа ДНК Y-хромосомы, а также гаплогруппа митохондриальной ДНК, см. также Гаплогруппа D;
 Mercedes D.I — немецкий авиадвигатель времён Первой мировой войны;
 Nikon D1 — профессиональная цифровая однообъективная зеркальная камера фирмы Nikon выпускавшаяся с 1999 по 2001 год;
 Витамин D1.
а также:
 "D1", шестнадцатиричное число, соответствующее десятичному числу 209;
 Код D01 — Карцинома in situ других и неуточнённых органов пищеварения, в соответствии с МКБ-10: Класс II
 D-1 — первая космическая экспедиция из программы Space Shuttle, финансировавшаяся и управлявшаяся ФРГ.
 D1 — сокращение для международного стандарта DOCSIS 1.0.

Транспорт
 Автомагистраль D1 (Чехия) — автомагистраль  в Чехии;
 Автомагистраль D1 (Словакия) — автомагистраль  в Словакии;
 Автодорога D1 (Хорватия) — национальная автодорога 1 в Хорватии;
 Bavarian D I — немецкий танк-паровоз;
 DFW DI — немецкий самолёт;
 Dunne D.1 — британский самолёт;
 Friedrichshafen D.I — немецкий самолёт;
 LB&SCR D1 class —  британский танк-паровоз;
 NCC Class D1 — ирландский паровоз;
 PRR D1 — американская модель паровоза;
 Первая модель британского мотоцикла BSA Bantam.
 Линия

Военная отрасль
 AEG D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 Albatros D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 Aviatik D.I — австровенгенский самолёт времён Первой мировой войны;
 Char D1 — французский танк;
 Daimler D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 Dewoitine D.1 — французский самолёт межвоенного периода;
 Euler D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 Fokker D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 Hansa-Brandenburg D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 Junkers D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 Knoller D.I — австровенгенский самолёт времён Первой мировой войны;
 Phönix D.I — австровенгенский самолёт времён Первой мировой войны;
 Schütte-Lanz D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 Siemens-Schuckert D.I — немецкий самолёт времён Первой мировой войны;
 UFAG D.I — австровенгенский самолёт времён Первой мировой войны;
 WKF D.I — австровенгенский самолёт времён Первой мировой войны;
 USS D-1 (SS-17) — американская подводная лодка (1909).

Спорт
 Первый Дивизион (Национальная ассоциация студенческого спорта);
 D1 Grand Prix (D1GP) — чемпионат мира по дрифту;
 Другие соревнования по дрифту, использующие в названии D1:
 D1NZ — чемпионат Новой Зеландии по дрифту;
 D1 IRL — ирландский чемпионат, также известный как Prodrift Irish Series;
 D1UK — британский чемпионат, также известный как European Drift Championship.

Другие значения
 D1 — почтовый индекс Дублина;
 D01 — код системы Вересова в Международной энциклопедии шахматных дебютов (ECO);
 D1 — сокращение названия первой игры Diablo

См. также 
 Д1